Турнирът за националната Купа на България по волейбол при мъжете се провежда от 1954 година насам. През годините 1958, 1962, 1963, 1964 и 1965 турнирът не се провежда по различни причини.

Финали

Класиране по купи 

 Забележка. В сметката на закрития Левски могат да бъдат прибавени и купите на „Спартак“-София, така както е било години наред.

В последните години, обаче се наблюдава разграничаване на СК „Левски“ от успехите на „Спартак“ в отборните спортове, но не и за индивидуалните.

Вижте също
 Мъже
Национална волейболна лига мъже
Купа на България по волейбол мъже
Суперкупа на България по волейбол мъже
 Жени
Национална волейболна лига жени
Купа на България по волейбол жени
Суперкупа на България по волейбол жени

Източници 

Състезания по волейбол в България